Pompeja steht für:

 (203) Pompeja, ein Asteroid
 eine Namensform von Pompeji

Siehe auch:
 Pompeia